The Great American Bash (2004) — пятнадцатое pay-per-view (PPV) шоу Great American Bash и первое, проведённое федерацией рестлинга Wrestling Entertainment (WWE). Шоу прошло 27 июня 2004 года на арене «Norfolk Scope» в Норфолке, Виргиния и было эксклюзивным шоу бренда SmackDown. В расписании мероприятия значилось 8 матчей, три из которых были за чемпионский титул. Проведение шоу принесло WWE прибыль в размере $325 000. В живую The Great American Bash пришло посмотреть 6500 человек, а продажи платных телетрансляций получили рейтинг 0.47.

Главным событием шоу стал бой с форой между Дадли Бойз (Бубба Рей и Ди-Вон) против Гробовщика. В Матче победу одержал Гробовщик, который удержал Ди-Вона после приёма Гробовая плита.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Official Great American Bash 2004 website

WWE The Great American Bash
Спортивные соревнования в Виргинии